

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 8 podstawowych
 Brzózki – część wsi Gąski w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo
 Brzózki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Brzózki – część wsi Przysiersk w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Bukowiec
 Brzózki – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Brzózki – część wsi Grzegorzowice Wielkie w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Brzózki – przysiółek wsi Polanowice w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna
 Brzózki – część wsi Przyszów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów
 Brzózki – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno
 Brzózki – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Nowy Staw
 Brzózki – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Lipie
 Brzózki – część wsi Kamieńszczyzna w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów
 Brzózki – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów
 Brzózki – część wsi Rakowo w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo
 Brzózki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk
 Brzózki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Nowe Warpno

Zobacz też 
 Brzózki Małe – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska.
 Brzózki – przystanek kolejowy